American Pastime (album), een muziekalbum van Three Dog Time uit 1976
 American Pastime (film), een speelfilm uit 2007